Pang Qing (), née le  à Harbin, est une patineuse artistique chinoise. Son partenaire en couple est Tong Jian avec lequel elle patine depuis 1993. Avec Tong Jian, elle a remporté le titre de championne du monde en 2006 et cinq titres de championne des Quatre continents.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Jian Tong

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique chinoise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée d'argent olympique chinoise
Championne du monde de patinage artistique
Naissance en décembre 1979
Naissance à Harbin
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010